cisplatyna
transplatyna